Prichard puede referirse a:

Gente 
 James Cowles Prichard, médico y etnólogo británico.

Lugares 
 Prichard (Virginia Occidental)
 Prichard (Alabama)